Taleb peut désigner :
 un taleb ou talib, un étudiant d'une école coranique ;

 Hannah Taleb-Bendiab, une nageuse algérienne ;
 Imane Taleb, une karatéka algérienne ;
 Mohamed Chérif Taleb, un homme politique algérien ;
 Nassim Nicholas Taleb, un philosophe de l'incertitude et analyste financier.